Ярміла Ґайдошова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла майбутня фіналістка Магдалена Рибарикова у чвертьфіналі.

Шанелль Схеперс виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Рибарикову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Марія Кириленко (півфінал)
  Ярміла Ґайдошова (чвертьфінал)
  Ксенія Первак (1-ше коло, знялася через травму лівого плеча)
  Петра Мартич (чвертьфінал)
  Бояна Йовановські (1-ше коло)
  Альберта Бріанті (1-ше коло)
  Шанелль Схеперс (переможниця)
  Магдалена Рибарикова (фінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Ноппаван Летчівакарн (перейшла в основну сітку)
  Меделіна Гожня (кваліфікаційний матч)
  Заріна Діяс (кваліфікувалася)
  Чжан Лін (кваліфікаційний матч)
  Алла Кудрявцева (знялася)
  Сє Шувей (кваліфікувалася)
  Ван Цян (2-ге коло)
  Hsu Wen-hsin (1-ше коло)
  Ніча Летпітаксінчай (кваліфікаційний матч)
  Чжань Цзіньвей (кваліфікаційний матч)

Кваліфікувалися 

  Сюй Іфань
  Чжао Їцзін
  Заріна Діяс
  Сє Шувей

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
 Qualifying Draw 

Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
2011